Мировая серия 2001 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 2001 года. Победителем стала команда «Аризона Даймондбэкс», обыгравшая «Нью-Йорк Янкиз» со счётом 4-3.

Матчи 
1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 27 октября 2001 года
 Стадион: Bank One Ballpark

Игра #2 
 Дата: 28 октября 2001 года
 Стадион: Bank One Ballpark

Игра #3 
 Дата: 30 октября 2001 года
 Стадион: Yankee Stadium

Игра #4 
 Дата: 31 октября 2001 года
 Стадион: Yankee Stadium

Игра #5 
 Дата: 1 ноября 2001 года
 Стадион: Yankee Stadium

Игра #6 
 Дата: 3 ноября 2001 года
 Стадион: Bank One Ballpark

Игра #7 
 Дата: 4 ноября 2001 года
 Стадион: Bank One Ballpark

См. также 
 Мировая серия
 2001 год в бейсболе
 Финальная серия Американской лиги 2001
 Финальная серия Национальной лиги 2001

Ссылки 
 Мировая серия 2001 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 2001 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 2001
2001 год в Аризоне
2001 год в Нью-Йорке
Спортивные соревнования в Нью-Йорке
Спортивные соревнования в Финиксе